Орфеев — фамилия; имеет женскую форму Орфеева.
 Орфеев, Серафим Дмитриевич (1904—1974) — советский композитор, ректор Одесской консерватории.
 Орфеева, Ляля Габдулловна (род. 1955) — певица, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета, народная артистка Башкирской АССР.